Kuti est un nom propre.

Patronyme 

 Funmilayo Ransome-Kuti (1900-1978), enseignante et femme politique nigériane, militante des droits des femmes.
 Yemisi Ransome-Kuti, féministe et activiste nigériane, nièce de la précédente.

Musiciens
Kuti est le nom d'une famille de musiciens nigérians.
 Fela Kuti (1938-1997) dit Fela, saxophoniste, chanteur, chef d'orchestre et homme politique.
 Femi Kuti (né en 1962) un des fils de Fela, saxophoniste et chanteur également.
 Seun Kuti (né en 1982) autre fils de Fela, qui dirige actuellement l'ancien orchestre de son père.

Toponyme

Kuti, un village situé dans la municipalité de Mostar ;
Kuti, un village situé dans la municipalité de Bileća et dans la République serbe de Bosnie ;
Kuti, un village situé dans la municipalité de Sokolac et dans la République serbe de Bosnie ;

Kuti, un village situé dans la municipalité d'Andrijevica ;
Kuti, un village situé dans la municipalité de Herceg Novi.

Voir aussi 
Kuta
Kute